Börge Hellström (né en 1957), écrivain suédois
Carl Hellström (1864-1962), skipper suédois
Gustaf Hellström (1882-1953), écrivain et journaliste suédois
Gunnar Hellström (1928-2001), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma suédois
Håkan Hellström (né en 1974), musicien suédois
Jan Hellström (né en 1960), footballeur suédois
Mikael Hellström (né en 1972), footballeur suédois
Monica Hellström (née en 1964), auteure de bande dessinée suédoise 
Ronnie Hellström (1949-2022), footballeur suédois
Thure Hellström (1857-1940), architecte finlandais